Het World Snooker Championship 2013 vond plaats tussen 20 april en 6 mei 2013 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Ronnie O'Sullivan, die ook titelverdediger was, won het toernooi.

Prijzenpot 
De prijzenpot was gelijk aan het voorgaande jaar.
 Winnaar: £ 250.000
 Finalist: £ 125.000
 Halvefinalist: £ 52.000
 Kwartfinalist: £ 24.050
 Laatste 16: £ 16.000
 Laatste 32: £ 12.000
 Laatste 48: £ 8.200
 Laatste 64: £ 4.600
 Hoogste break: £ 10.000
Totaal: £ 1.111.000

Verslag 
De nummers 2 en 3 van de plaatsingslijst verloren relatief vroeg in het toernooi. Neil Robertson (seed #3) verloor in de eerste ronde en Mark Selby (seed #2) verloor in de tweede ronde.

Hoofdtoernooi

Finale 
De finale vond plaats op 5 en 6 mei. De Nederlander Jan Verhaas was er scheidsrechter. In de Engelse confrontatie won titelverdediger Ronnie O'Sullivan met 18-12 van zijn concurrent Barry Hawkins en werd voor de vijfde keer wereldkampioen. O'Sullivan ging na de eerste sessie met 5-3 pauzeren. Hawkins kwam daarna één keer gelijk (7-7), maar verder stond O'Sullivan gedurende de hele partij voor.

Century breaks
 143 - Neil Robertson
 142, 127, 118, 117, 112, 109, 104 - Judd Trump
 140, 119, 113, 106, 105, 104 - Ricky Walden
 
 133, 127, 114, 104, 100 - Barry Hawkins
 131, 129, 114, 107, 104, 103 - Ding Junhui
 128, 128, 112, 112, 106 - Shaun Murphy
 117 - Marco Fu
 111, 106 - Stuart Bingham
 106, 104 - Robert Milkins
 106 - Ali Carter
 103 - Mark Selby
 102, 101, 100 - Michael White
 100 - Jack Lisowski
 100 - Graeme Dott

Opvallendheden
O'Sullivan bracht tijdens het World Snooker Championship 2013 zijn totale aantal 100+ breaks (centuries) gemaakt in het Crucible Theatre op 131. Daarmee verbrak hij het record van Stephen Hendry, die er gedurende zijn carrière 127 maakte in het Crucible Theatre.
In de finale maakten O'Sullivan en Hawkins samen acht centuries, een evenaring van het record dat Stephen Hendry en Peter Ebdon vestigden in de finale van het WSC 2002.
Door de titel opnieuw te winnen was O'Sullivan de eerste die met succes zijn wereldtitel verdedigde sinds Stephen Hendry in 1996.
O'Sullivan was 37 jaar toen hij het WSC 2013 won en daarmee de oudste wereldkampioen snooker sinds de destijds 45-jarige Ray Reardon in 1978.

2013
Snooker in 2013